Miette est un mot qui a plusieurs significations.

Nom commun 
 La miette est un petit fragment (de pain, de brioche…).
 Le mot miette désigne aussi un minuscule ongle de pied.

Titres 

Miette est le titre d'une chanson joyeuse d'amour interprétée par Andrex en 1933 ;
Miette est le titre d'un roman de Pierre Bergounioux paru le  ;
Les Miettes est un court métrage français de Pierre Pinaud, réalisé en 2008.

Pseudonyme 

Madame Miette, une chanteuse française de café-concert.

Toponymes 
 Trou Miette, cavité naturelle de Méailles (Alpes-de-Haute-Provence).

Hydronymes 
 la Rivière Miette est un cours d'eau situé dans la province de l'Alberta au Canada. 
 La Miette est une rivière française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France et un affluent droit de l'Aisne, c'est-à-dire un sous-affluent de la Seine, par l'Oise.

Voir aussi 
 
  (miette en anglais)

Lien externe 
 
Patronyme picard
Patronyme normand
Patronyme vosgien